Marathos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Márathos (ort), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Márathos (berg), Peloponnesos, 

Robotskapade Greklandförgreningar